Kleinsteinbach ist:

 Kleinsteinbach (Gemeinde Bad Blumau), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Bad Blumau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kleinsteinbach (Pfinztal), Ortsteil der Gemeinde Pfinztal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kleiner Steinbach
 Steinbach
 Kleinsteinach